Сбыслав Якунович (Сбыслав Якункович, Сбыслав Якуновиц) — новгородский посадник в 1243 — между 1243 и 1255 гг.

Невская битва 

Сбыслав принимал участие в Невской битве 15 июля 1240 г. новгородцев и ладожан во главе с князем Александром Невским против шведов. Сбыслав, ловко орудовавший одним топором, упоминается среди активно сражавшихся воинов из полка князя Александра. Летописец характеризовал его в бою как не имеющего страха в сердце, человека сильного и храброго.

Посадничество 
О посадничестве Сбыслава упоминают только списки новгородских посадников. Преемником Степана Твердиславича списки называют Сбыслава. В Новгородской первой летописи младшего извода он стоит сороковым. Под сорок третьим числом стоит в других списках — Новгородской четвёртой и Ермолинской летописях. 

Умер Степан Твердиславич в 1243 году, с этой даты и отсчитывается начало посадничества Сбыслава. После Сбыслава посадничал Онанья Феофилатович, однако начало его посадничества также неизвестно, но известно когда он его лишился — 1255 г. Поэтому возможная хронология посадничества Сбыслава между 1243 и 1255 гг., как и его возможная смерть в этом промежутке.

Образ в кино 
 В фильме российского режиссёра Игоря Калёнова «Александр. Невская битва» (2008) роль Сбыслава Якуновича сыграл актёр Денис Шведов

Примечания

Литература 
 Долгов В., Савинов М. Храбры Древней Руси. Русские дружины в бою. — М.: Яуза; Эксмо, 2010. — 384 с.
 Сбыслав Якунович // Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков: Энциклопедический словарь. — СПб.: Нестор-История, 2007. — С. 427.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники
Военачальники Древней Руси